KKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kokoda (Papua Nuova Guinea)